Gerona peut faire référence à :

 Gérone, ville située en Catalogne, en Espagne.
 Gerona (Philippines), une localité de la province de Tarlac, aux Philippines.
 Gerona, une banlieue de l'Uruguay située dans le département de Maldonado.
 Gerona (bateau)